Кристиан Кристиансен:
 Кристиансен, Хенрик (конькобежец)
 Кристиансен, Хенрик (пловец)